Oliver Konsa est un footballeur estonien, né le  à Tartu en RSS d'Estonie.

Il mesure . Oliver Konsa évolue depuis 2010 au JK Nõmme Kalju, où il occupe le poste d'ailier.

Biographie

Carrière

Palmarès 
 FC Flora Tallinn
 Vainqueur de la Supercoupe d'Estonie : 2009

Références

Liens externes 
 

Naissance en mars 1985
Naissance à Tartu
Naissance en RSS d'Estonie
Footballeur international estonien
Joueur du FC Flora Tallinn
Joueur du JK Nõmme Kalju
Joueur du FC TVMK Tallinn
Joueur du JK Tammeka Tartu